Toga peut désigner :
 Toga, une commune espagnole située dans la communauté valencienne ;
 Toga, une île du Vanuatu ;
 Toga, un village des Tuvalu ;
 Le toga, une langue du Vanuatu ;
 TOGA, Tropical Ocean and Global Atmosphere.
 Takeoff/Go-around, une automanette qui équipe les avions de ligne modernes et permet de basculer en mode décollage ou en mode Go Around (procédure d'urgence d'interruption de l'atterrissage de l'avion).

Homonymie de toponyme